{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-117.71558, 34.09435] },
  "properties": { 
    "marker-symbol": "college",
    "marker-size": "large",
    "marker-color": "#0050d0"
  }
}
Клермонтский университет Линкольн, Клермонт Линкольн () — регионально аккредитованный частный некоммерческий онлайн-университет в Клермонте (штат Калифорния, США). Он предлагает ряд магистерских программ.

История 
В марте 2008 года попечительский совет  проголосовал за создание нового университета, ориентированного на . Целью «проекта университета», как он был известен в то время, было создание новой образовательной среды, в которой представители мировых религий могли бы учиться вместе и решать ключевые социальные проблемы, включая религиозное насилие. Совет Клермонтской школы теологии официально зарегистрировал университет в январе 2010 года, название университета было впервые объявлено 16 мая 2011 года, а занятия начались осенью 2011 года. Президентом-основателем стал Джерри Кэмпбелл.

Весной 2014 года университет решил выйти за рамки своей первоначальной межрелигиозной направленности. Он начал создавать образовательные программы и степени, которые основывались на его приверженности основным принципам (содействие сотрудничеству, гражданскому диалогу и решению ключевых социальных проблем), но не зависели от веры, духовности или религии. В результате Клермонтский университет Линкольн и Клермонтская школа теологии решили отделиться, а студентам, чьи программы обучения были прекращены в Клермонтском университете Линкольн, было предложено поступить в Клермонтскую школу теологии, где они смогли получить свои степени. Затем Клермонтский университет Линкольн начал работать над получением независимой аккредитации, которой он получил в 2016 году.

В 2021 году Клермонтский университет Линкольн назначил доктора Линн Придди президентом университета. Придди сменила Тони Диджиованни, который был президентом с 2019 года.

Социально-ориентированное образование 
Девиз Клермонтского университета Линкольн — «социально-ориентированное образование». Университет разрабатывает учебные программы, опираясь на основы «Claremont Core», набор навыков и практик, которыми, по мнению университета, должны обладать студенты после окончания университета: осознанность, диалог, сотрудничество и изменения. В дополнение к «Claremont Core» университет согласовывает свои программы обучения с социально-ориентированными целями выпускников.

В 2020 году Клермонтский университет Линкольн и Институт земельной политики имени Линкольна объявили о новом партнёрстве для развития программы подготовки магистров государственного управления (MPA). Партнерство предусматривало выделение стипендий/грантов в размере 100 000 долларов США для студентов, поступающих на магистерскую программу, для компенсации стоимости обучения. В то время президент и генеральный директор Института земельной политики имени Линкольна, Джордж Маккарти, сказал:
Нас вдохновляет страсть наших будущих лидеров, и мы верим, что степень MPA в Клермонтском университете Линкольн даст им возможность эффективно решать такие проблемы, как социальное неравенство, бюджетный стресс и изменение климата в их сообществах.

В ответ на сочетание глобальных социальных и экономических проблем (включая пандемию COVID-19 и растущие долги по студенческим кредитам на получение высшего образования), университет объявил в 2021 году о снижении стоимости обучения для студентов на 21 %. Снижение стоимости обучения было призвано обеспечить демонстрацию университетом своей приверженности «более доступным, инклюзивным и доступным» программам получения степени.

Академические программы 
Клермонтский университет Линкольн аккредитован  WASC (WSCUC) для получения степени магистра искусств по нескольким программам в таких областях, как организационное лидерство, управление здравоохранением, государственное управление, управление человеческими ресурсами, социальное воздействие и устойчивое развитие.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Университеты Калифорнии